Бенедетто Менни или Анджело Эрколе ( или ; ) — итальянский пресвитер Ордена госпитальеров Святого Иоанна Божьего, основателем конгрегации сестёр госпитальеров Святого Сердца Иисуса. Папа Иоанн Павел II объявил его святым.

Биография 
Анджело Эрколе Менни родился 11 марта 1841 года в семье торговцев.

Работал в банке, но в возрасте 19 лет покинул работу и помогал раненным в битве при Мадженте, и решил присоединится к «Фатебенефрателли», взяв религиозное имя Бенедетто.

1 мая 1860 года Бенедетто служил в госпитале в Лоди, а 14 октября 1866 года был рукоположен в священники в Риме.

В 1867 году Бенедетто был отправлен в Испанию чтобы восстановить порядок, где восстали госпитальеры Сан-Джованни ди Дио из-за законов 1835—1836 годов. Несмотря на нехватку средств, в 1868 году ему удалось основать в Барселоне детский сад для бедных и больных детей и психиатрическую больницу в Сьемпосуэлосе, недалеко от Мадрида. Возрождение ордена вскоре распространилось из Испании на Португалию, а затем в Мексику, где открывались другие больницы.

В 1881 году Бенедетто присоединился к братьям из больницы Сьемпосуэлос с религиозной общиной, дав жизнь женскому собранию сестёр-госпитальеров Святого Сердца Иисуса.

Бенедетто стал отцом в провинции Испании, затем апостольским посетителем и в 1911 году он был избран генеральным настоятелем ордена, но покинул пост только через год.

Бенедетто Менни умер 24 апреля 1914 года в Динане.

Почитание 
Бенедетто Менни был провозглашён блаженным 23 июня 1985 года. Папа Иоанн Павел II канонизировал его 21 ноября 1999 года в базилике Святого Петра в Ватикане. Тело Бенедетто находится в часовне больницы Чампосуэлос.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания 

Католические святые
Святые Италии
Христианские святые XIX века
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке